Coventry City Football Club is een Engelse voetbalclub, opgericht in 1883. De club speelt zijn thuiswedstrijden sinds 2021 weer in de Coventry Building Society Arena in Coventry. Nadat het de twee seizoenen daarvoor moest uitwijken naar het St. Andrew's Stadium in Birmingham.

Geschiedenis 

De club werd opgericht door de werknemers van een fietsenproducent en droeg in de beginjaren ook de naam van dat bedrijf, Singers. In 1893 werd de club professioneel en vijf jaar later werd de naam veranderd naar de huidige naam, vlak voordat ze naar het stadion aan de Highfield Road verhuisden.

Coventry City werd toegelaten tot de tweede divisie van het Engelse voetbal in 1919. Maar pas in de vroege jaren zestig werd de club succesvoller, toevalligerwijs werd rond die tijd het lichtblauwe als clubkleur aangenomen. De club promoveerde in 1967 naar de hoogste klasse, waar ze een vaste waarde werden tot 2001. In 1967 noteerde de club een toeschouwersrecord. In een wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers, in de Division Two, streken bijna 52.000 mensen neer op Highfield Road. De grootste overwinning van de club dateert uit 1934, toen Bristol City met 9-0 verslagen werd. In 1930 leed de club haar grootste nederlaag: Norwich City bleek destijds met 10-2 te sterk.

In 1987 won de club onder leiding van het duo John Sillett en George Curtis de FA Cup ten koste van Tottenham Hotspur, dat met 3-2 werd verslagen in de finale. Doordat Engelse club, ten gevolge van het Heizeldrama, niet mochten meedoen in de Europese competities, mocht de club echter niet in Europees verband spelen. De beste notering van de club was de zesde plaats in 1969/70.

Na de degradatie uit de Premier League in 2001 kon de club één keer in de toptien eindigen in de Football League Championship. In 2012 degradeerde de club hieruit.

Op 28 maart 2013 bleek dat Coventry City op de rand van de afgrond balanceerde. De club worstelde met een schuld van 60 miljoen pond, omgerekend ruim 70 miljoen euro. Coventry kreeg uitstel van betaling en als gevolg daarvan werden op basis van reglementen tien punten in mindering gebracht.

In 2005 leek Coventry City nog een florissante toekomst tegemoet te gaan. De club verliet Highfield Road, het stadion waar vanaf 1899 de thuiswedstrijden werden gespeeld, om te gaan spelen in een gloednieuw stadion genaamd Ricoh Arena. Maar vanaf het begin blijkt de huur voor het stadion te hoog en omdat Coventry City zichzelf niet meer in de Premier League wist te spelen, ging het in 2013 mis. Na een ruzie met de stadioneigenaren vertrok Coventry City naar het nabijgelegen Northampton, om haar 'thuiswedstrijden' te gaan spelen in het Sixfields Stadium van Northampton Town. Ruim een jaar maakte de club geen gebruik van de Ricoh Arena.

Op 5 september 2014 keerde Coventry City, tot groot genoegen van de supporters, terug naar dat stadion. Ruim 27.000 toeschouwers zagen de thuisploeg met 1-0 winnen door een doelpunt van huurling Frank Nouble. De huurovereenkomst met de eigenaar van het stadion liep in 2018 af zonder dat er overeenkomst was bereikt over een nieuw contract. De club is naarstig op zoek naar een oplossing binnen Coventry maar heeft die tot 2020 nog niet gevonden. In het seizoen 2019-20 mag Coventry gebruik maken van het stadion van Birmingham City. In 2021 tekende Coventry City en de Wasps, de eigenaar van de Ricoh Arena, een 10-jarig contract wat ervoor zorgde dat 'the Sky Blues' weer terugkeerden in hun eigen stad.

Doelman Steve Ogrizovic is degene met de meeste wedstrijden voor The Sky Blues achter zijn naam. In de periode 1984–2000 speelde hij 601 officiële wedstrijden voor de club. Clarrie Bourton maakte de meeste doelpunten voor Coventry City. Tussen 1931 en 1937 scoorde hij 182 keer voor Coventry. In 2000 verkocht Coventry City aanvaller Robbie Keane aan Internazionale voor 13 miljoen pond. Nooit eerder kreeg de club een grotere transfersom voor een speler dan toen. In datzelfde jaar kocht de club Craig Bellamy van Norwich City er weer voor terug en hij werd de duurste aankoop ooit van Coventry City.

Erelijst 
FA Cup
 1986/87

Championship
 1966/67League One
 1963/64 2019/20

League Two
 1963/64Football League Third Division South
 1935/36

FA Trophy
 2016/17

 Eindklasseringen vanaf 1946/47 

 Seizoensresultaten 
{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 1980–1981 || 16 || 22 || First Division || 42 || 13 || 10 || 19 || 48–68 || 36
|-
| 1981–1982 || 14 || 22 || First Division || 42 || 13 || 11 || 18 || 56–62 || 50 
|-
| 1982–1983 || 19 || 22 || First Division || 42 || 13 || 9 || 20 || 48–59 || 48 
|-
| 1983–1984 || 19 || 22 || First Division || 42 || 13 || 11 || 18 || 57–77 || 50 
|-
| 1984–1985 || 18 || 22 || First Division || 42 || 15 || 5 || 22 || 47–64 || 50 
|-
| 1985–1986 || 17 || 22 || First Division || 42 || 11 || 10 || 21 || 48–71 || 43 
|-
| 1986–1987 || 10 || 22 || First Division || 42 || 17 || 12 || 13 || 50–45 || 63 
|-
| 1987–1988 || 10 || 21 || First Division || 40 || 13 || 14 || 13 || 46–53 || 53 
|-
| 1988–1989 || 7 || 20 || First Division || 38 || 14 || 13 || 11 || 47–42 || 55 
|-
| 1989–1990 || 12 || 20 || First Division || 38 || 14 || 7 || 17 || 39–59 || 49 
|-
| 1990–1991 || 16 || 20 || First Division || 38 || 11 || 11 || 16 || 42–49 || 44 
|-
| 1991–1992 || 19 || 22 || First Division || 42 || 11 || 11 || 20 || 35–44 || 44 || 13.876
|-
| 1992–1993 || 15 || 22 || Premier League || 42 || 13 || 13 || 16 || 52–57 || 52 || 14.951
|-
| 1993–1994 || 11 || 22 || Premier League || 42 || 14 || 14 || 14 || 43–45 || 56 || 13.352
|-
| 1994–1995 || 16 || 22 || Premier League || 42 || 12 || 14 || 16 || 44–62 || 50 || 15.980
|-
| 1995–1996 || 16 || 20 || Premier League || 38 || 8 || 14 || 16 || 42–60 || 38 || 18.507
|-
| 1996–1997 || 17 || 20 || Premier League || 38 || 9 || 14 || 15 || 38–54 || 41 || 19.625
|-
| 1997–1998 || 11 || 20 || Premier League || 38 || 12 || 16 || 10 || 46–44 || 52 || 19.718
|-
| 1998–1999 || 15 || 20 || Premier League || 38 || 11 || 9 || 18 || 39–51 || 42 || 20.773
|-
| 1999–2000 || 14 || 20 || Premier League || 38 || 12 || 8 || 18 || 47–54 || 44 || 20.809
|-
| 2000–2001 || bgcolor="#FA8072"|19 || 20 || Premier League || 38 || 8 || 10 || 20 || 36–63 || 34 ||  20.582 
|-
| 2001–2002 || 11 || 24 || First Division || 46 || 20 || 6 || 20 || 59–53 || 66 || 16.150
|-
| 2002–2003 || 20 || 24 || First Division || 46 || 12 || 14 || 20 || 46–62 || 50 || 14.813
|-
| 2003–2004 || 12 || 24 || First Division || 46 || 17 || 14 || 15 || 67–54 || 65 || 14.816
|-
| 2004–2005 || 19 || 24 || Championship || 46 || 13 || 13 || 20 || 61–73 || 52 || 16.048
|-
| 2005–2006 || 8 || 24 || Championship || 46 || 16 || 15 || 15 || 62–65 || 63 || 21.180
|-
| 2006–2007 || 17 || 24 || Championship || 46 || 16 || 8 || 22 || 47–62 || 56 || 20.342
|-
| 2007–2008 || 21 || 24 || Championship || 46 || 14 || 11 || 21 || 52–64 || 53 || 19.123
|-
| 2008–2009 || 17 || 24 || Championship || 46 || 13 || 15 || 18 || 47–58 || 54 || 17.408
|-
| 2009–2010 || 19 || 24 || Championship || 46 || 13 || 15 || 18 || 47–64 || 54 || 17.305
|-
| 2010–2011 || 18 || 24 || Championship || 46 || 14 || 13 || 19 || 54–58 || 55 || 16.310
|-
| 2011–2012 ||bgcolor="#FA8072"| 23 || 24 || Championship || 46 || 9 || 13 || 24 || 41–65 || 40 || 15.119
|-
| 2012–2013 || 15 || 24 || League One || 46 || 18 || 11 || 17 || 66–59 || 55 || 10.997
|-
| 2013–2014 || 18 || 24 || League One || 46 || 16 || 13 || 17 || 74–77 || 51 || 2.348
|-
| 2014–2015 || 17 || 24 || League One || 46 || 13 || 16 || 17 || 49–60 || 55 || 9.332
|-
| 2015–2016 || 8 || 24 || League One || 46 || 19 || 12 || 15 || 67–49 || 69 || 12.570
|-
| 2016–2017 || bgcolor="#FA8072"|23 || 24 || League One || 46 || 9 || 12 || 25 || 37–68 || 39 || 9.111
|-
| 2017–2018 ||bgcolor="#00FF00"| 6 || 24 || League Two || 46 || 22 || 9 || 15 || 64–47 || 75 || 9.255
|-
| 2018–2019 || 8 || 24 || League One || 46 || 18|| 11 || 17 || 54–54 || 65 || 12.363
|-
| 2019–2020 || bgcolor="#00FF00"|1 || 24 || League One || 34 || 18|| 13 || 3 || 48-30 || 67 || 
|-
| 2020–2021 || 16 || 24 || Championship || 46 || 14 || 13 || 19 || 49-61 || 65 || 
|-
|}

Coventry in Europa 
 #R = #ronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Coventry City

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Engeland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

Belgen 
 Philippe Clement
 Laurent Delorge
 Régis Genaux
 Franck Moussa
 Cédric Roussel
 Roger Van Gool
 Khalilou Fadiga

Nederlanders 
 Patrick van Aanholt
 George Boateng
 Ellery Cairo
 Gustavo Hamer
 Martin Jol
 Ruud Kaiser
 Arjan de Zeeuw
 Denzel Slager

Marokkanen 
 Youssef Chippo
 Mustapha Hadji
 Youssef Safri

Overig

Trainer-coaches

Externe link 
 Officiële website

Engelse voetbalclub
Sport in West Midlands (regio)
Coventry